

Cinema 
 Il circo (The Circus) – film del 1928 diretto da Charlie Chaplin
 Tsirk (conosciuto anche con il titolo The Circus) – film del 1936 diretto da Grigorij Aleksandrov
 Continental Circus – film del 1969 sul Circus del motomondiale, diretto da Jérôme Laperrousaz
 Circus – film del 2000 diretto da Rob Walker

Geografia 
 Circus – denominazione di una rotonda o una piazza circolare nel mondo anglosassone (per esempio, Piccadilly Circus)

Letteratura 
 Il circo (Circus) – romanzo di Alistair MacLean del 1975

Musica 
 Circus – album degli Argent del 1975
 The Circus – album degli Erasure del 1987
 Circus – album degli Eraserheads del 1994
 Circus – album di Lenny Kravitz del 1995
 Circus – singolo di Lenny Kravitz del 1995
 Circus – album delle FictionJunction YUUKA del 2007
 Circus – album di Britney Spears del 2008
 Circus – singolo di Britney Spears del 2008, dall'album omonimo
 The Circus – album dei Take That del 2008 
 Circus – album di Lenny del 2018
 Circus – EP degli Stray Kids del 2022
 Circus – rivista musicale statunitense
 Circus – sottetichetta discografica della Durium
 Circus – sottetichetta discografica della Blu Bus

Società 
 Circus – azienda giapponese di sviluppo videogiochi.

Sport 
 Circus o Continental Circus – denominazione usuale per l'insieme degli addetti ai lavori e degli automezzi da trasporto, motorhome, officine mobili e altri veicoli di supporto che raggiungono i circuiti di gara durante i vari campionati degli sport motoristici, come il Motomondiale o la Formula 1.

Televisione 
 Circus – programma televisivo
 Circus – serie televisiva indiana
 Reality Circus – programma televisivo di Canale 5
 Zelig Circus – variazione del programma televisivo Zelig

Altro 
 Circus – videogioco del 1977
 Circus – genere di uccelli della famiglia Accipitridae

Pagine correlate 
 Circo (disambigua)